Claudia Künzel-Nystad (ur. 1 lutego 1978 r. w Zschopau niedaleko Chemnitz, NRD) – niemiecka biegaczka narciarska, sześciokrotna medalistka olimpijska, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata, medalistka mistrzostw świata juniorów, dwukrotna zwyciężczyni zawodów Pucharu Świata.

Pierwsze olimpijskie sukcesy odniosła na igrzyskach w Salt Lake City, gdzie zdobyła złoty medal w sztafecie 4x5 km. Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie Nystad zdobyła srebrne medale w sztafecie oraz w sprincie techniką dowolną. W 2010 r. na igrzyskach w Vancouver wywalczyła wraz z Evi Sachenbacher-Stehle złoty medal olimpijski w sprincie drużynowym techniką dowolną oraz srebrny w sztafecie 4x5 km.

Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme zdobyła złoty medal w sztafecie oraz srebrny w sprincie techniką dowolną. Ponadto zdobyła srebrne medale w sprincie drużynowym stylem dowolnym i w sztafecie 4x5 km podczas mistrzostw świata w Sapporo, a na mistrzostwach w Libercu niemiecka sztafeta z Nystad w składzie powtórzyła wynik z Sapporo ponownie zdobywając wicemistrzostwo świata.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2004/2005, kiedy to zajęła 5. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji sprintu. Ponadto zdobyła także srebrny medal w biegu na 5 km stylem dowolnym na mistrzostwach świata juniorów w Santk Moritz w 1998 r.

Po sezonie olimpijskim 2009/2010 postanowiła zakończyć karierę.
Jednakże w kolejnym sezonie olimpijskim 2013/2014 w wieku 35 lat postanowiła wznowić karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona (wersja archiwalna)
 Profil na stronie FIS-u 
  
 }

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Urodzeni w 1978
Niemieccy medaliści olimpijscy